EC steht für:

 Chevrolet EC, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1935
 EasyJet Europe, IATA-Code
 Eishockeyclub, ein spezialisierter Sportverein
 Electronic Cash, ehemaliges deutsches Debitkartensystem, 2007 abgelöst durch Girocard
 Eurocheque, ehemaliger Scheck der europäischen Kreditinstitute
 Entschieden für Christus, im englischen Sprachraum Christian Endeavour (CE), ein internationaler christlicher Jugendverband
 Entwicklungscenter
 Ethiopian Calendar (Äthiopischer Kalender)
 Eurocard, eine Kreditkarte
 Europacup
 Encephalitozoon cuniculi, ein parasitischer Einzeller, der hauptsächlich Kleintiere befällt.

EC steht in Politik und Verwaltung für:

 Eastern Cape Province, auf Kfz-Kennzeichen in Südafrika
 Ecuador in Südamerika nach ISO 3166
 Electoral Commission, die englische Abkürzung für Wahlkommission
 Environment Canada, eine weit verbreitete Bezeichnung für die kanadische Behörde „Department of the Environment“ (inzwischen „Environment and Climate Change Canada“)
 European Commission, die englische Abkürzung für die Europäische Kommission
 European Community (engl. für Europäische Gemeinschaft)
 OpenSkies, britische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Spanien
 den Postbezirk East Central (Ost-Zentral-London) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

EC steht in Wissenschaft und Technik für:

 EC-Nummern, zur Klassifizierung von Enzymen
 Electric Conductivity, also „Elektrische Leitfähigkeit“, eine physikalische Größe
 electron capture (engl. für Elektroneneinfang, ein Mechanismus des β-Zerfalls, ein radioaktiver Zerfallsprozess)
 electronical´commutation, englische Abkürzung für „elektronisch kommutiert“, zum Beispiel EC-Motoren; siehe Gleichstrommaschine
 Embedded Controller, in der Computertechnik
 elliptic curve (engl. für Elliptische Kurve), in der Mathematik und Kryptographie
 Ethylencarbonat, eine chemische Verbindung
 EuroCity, eine Zuggattung der Bahn
 Eurocode, ein europäisches Normenpaket für das Bauwesen
 (1943) Anteros, ein Asteroid des Amor-Typs
 Cosworth EC, einen 1994 eingesetzten Formel-1-Motor

EC steht in der Numismatik für:

 Ernst Dietrich Kroll, Münzmeisterzeichen (EC, EDC) der Münzstätte Dresden (1763–1778) und der Münzstätte Leipzig (1753–1763)

EC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Burundi

Provinzen in Ecuador nach ISO 3166-2:

 EC-A, Provinz Azuay
 EC-B, Provinz Bolívar
 EC-C, Provinz Carchi
 EC-D, Provinz Orellana
 EC-E, Provinz Esmeraldas
 EC-F, Provinz Cañar
 EC-G, Provinz Guayas
 EC-H, Provinz Chimborazo
 EC-I, Provinz Imbabura
 EC-L, Provinz Loja
 EC-M, Provinz Manabí
 EC-N, Provinz Napo
 EC-O, Provinz El Oro
 EC-P, Provinz Pichincha
 EC-R, Provinz Los Ríos
 EC-S, Provinz Morona Santiago
 EC-SD, Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas
 EC-SE, Provinz Santa Elena
 EC-T, Provinz Tungurahua
 EC-U, Provinz Sucumbíos
 EC-W, Galápagos
 EC-X, Provinz Cotopaxi
 EC-Y, Provinz Pastaza
 EC-Z, Provinz Zamora Chinchipe

ec steht für:

 .ec, die Top-Level-Domain von Ecuador

Eč̕ steht für:

 Ե, der fünfte Buchstaben des armenischen Alphabets

Siehe auch:

 EC-Karte

 
EC